Гербы муниципальных образований России:

 Герб Солнечного (Красноярский край) — герб ЗАТО посёлок Солнечный, Красноярский край.
 Герб Солнечного (Санкт-Петербург) — герб муниципального образования посёлок Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга.
 Герб Солнечного (Тверская область) — герб ЗАТО Солнечный, Тверская область.